Miejscowości w Polsce:
 Guzowy Młyn
 Guzowy Piec